De gregoriaanse kalender werd in principe in 1582 ingevoerd, maar in veel landen gebeurde dat pas later. Onderstaande kalender geldt voor Litouwen, waar men in januari 1800 twaalf dagen overdeed om gelijk te lopen met de rest van Rusland. Litouwen zou in 1915 weer terugkeren naar de gregoriaanse kalender.

Overgangskalender
1800
Geschiedenis van Litouwen